QKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Keystone Van Service, Colorado (Stati Uniti d'America)